Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1957 war die sechste Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Erneut wurde die diesjährige Bezirksliga Cottbus nach sowjetischem Vorbild in einem Kalenderjahr im Rundenturnier mit 14 Mannschaften ausgetragen. Die BSG Aktivist Laubusch setzte sich mit sechs Punkten vor der BSG Lokomotive Cottbus durch. Durch die Erweiterung der II. DDR-Liga zur kommenden Saison stieg neben Laubusch und Cottbus ebenfalls die BSG Chemie Schwarzheide auf. Die BSG Motor Finsterwalde-Süd, die BSG Fortschritt Cottbus, und die BSG Fortschritt Forst stiegen in die Bezirksklasse Cottbus ab, im Gegenzug stiegen die BSG Aktivist Schwarze Pumpe, die BSG Motor Finsterwalde-Ost und die BSG Einheit Forst zur kommenden Saison in die Bezirksliga auf.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Fußball-Bezirksliga Cottbus 1957 bei vfl-nauen.de

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1957